PSF är en akronym och kan ha flera betydelser:

 Franska socialistpartiet, politiskt parti grundat 1902.
 Frankrikes socialistiska parti, politiskt parti grundat 1902.